Mooskanal ist ein Gewässername:

 Mooskanal (Isen) – zwei Zuflüsse der Isen; flussabwärts:
 Mooskanal (Isen, Wasentegernbach), rechter Zufluss in Wasentegernbach, Stadt Erding, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Mooskanal (Isen, Ziegelsham), rechter Zufluss bei Ziegelsham, Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Mooskanal (Maisach), linker Zufluss der Maisach bei Peretshofen, Gemeinde Mammendorf, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Mooskanal (Militärgraben) – siehe unten → Neuer Mooskanal
 Mooskanal (Wolfegger Ach), linker Zufluss der Wolfegger Ach bei Frohnhof, Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Neuer Mooskanal, Oberlauf bis Lichtenau, Gemeinde Weichering, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen des Militärkanals, linker Zufluss der Brautlach (zur Sandrach) bei Oberstimm, Markt Manching, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, beide Orte in Bayern

Siehe auch:
 Moosgraben